せ в хирагане и セ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «сэ», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /se/. В современном японском языке находится на четырнадцатом месте в слоговой азбуке, после す и перед そ.

Происхождение 
せ и セ появились в результате упрощённого написания кандзи 世.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 せ: U+305B,
 セ: U+30BB.

Кана